Bocka steht für:

Orte in Deutschland:
 Bocka, Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen
 Bocka (Burkau), Ortsteil von Burkau im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bocka (Radibor), Häusergruppe in der Gemeinde Radibor im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bocka (Windischleuba), Ortsteil von Windischleuba im Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Familienname:
 Anne Bocka (* 1993), deutsche Handballspielerin